Граф (с 1833 года) Никола́й Никола́евич Новоси́льцев или Новосильцов (1761 — , Санкт-Петербург) — русский государственный деятель, член Негласного комитета, президент Императорской Академии наук (1803—1810), председатель Комитета министров (1832—1838), председатель Государственного совета (1834—1838). Действительный тайный советник (1823), сенатор, действительный камергер.

Происхождение 
Мать — баронесса Мария Сергеевна Строганова, единственная дочь действительного камергера и генерал-поручика барона Сергея Григорьевича Строганова, по преданию, внебрачного сына Петра Великого, крупнейшего горнозаводчика и богатейшего помещика Российской империи, первого владельца знаменитого Строгановского дворца на Невском проспекте в Петербурге.

После образования Владимирской губернии в 1778 году будущий граф Николай Новосильцев сразу же был включен в число владимирских дворян, а в 1791 году официально внесен в VI часть дворянской родословной книги Владимирской губернии, куда заносили древние дворянские роды.

Ранние годы 
Родился в 1761 году. Воспитывался в петербургском доме графа А. С. Строганова как незаконнорождённый сын его сестры Марии, выданной замуж за Николая Устиновича Новосильцева. В 1783 году был выпущен из Пажеского корпуса в капитаны лейб-гренадерского полка. В 1785 году перешёл секунд-майором в Волынский регулярный казачий полк. В 1786 году причислен к Коллегии иностранных дел. Принимал участие в войне со Швецией 1788—1790 годов, был прикомандирован к главнокомандующему гребным флотом. За отличие в сражении при острове Мусала 13 августа 1789 года был произведён в полковники. Участвовал в подавлении восстания 1794 года в Польше и Литве. Выйдя в 1796 году в отставку, жил в Лондоне. Слушал лекции по физике, математике и медицине.

Сподвижник Александра I 
Один из ближайших сподвижников Александра I в первые годы его правления, член т. н. «Негласного комитета». В 1803—1810 годах — президент Академии наук, попечитель Петербургского учебного округа. На годы президентства Новосильцева пришлось первое русское кругосветное плавание. С 1806 года член Российской академии.

С  1803 года — товарищ министра юстиции с оставлением в прежних должностях. Руководитель Комиссии составления законов. Сопровождал Александра I в заграничных поездках. В начале 1805 года с успехом выполнил возложенную на него миссию о заключении союза с Великобританией.

Был избран почётным членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Также состоял в масонской ложе «Соединённые друзья».

С 6 июля 1806 года получил назначение в Правительствующий сенат. После разочарования императора в Негласном комитете и его фактического роспуска Новосильцев в 1806 году был направлен послом к Наполеону, но не успел доехать до Парижа, как последним была объявлена война. До 30 декабря 1809 года состоял при императоре. Затем находился в Вене, выполнял различные дипломатические поручения в Западной Европе. Новосильцев тяжело переживал удаление от двора, стал предаваться крепким напиткам.

Управление Польшей 
В 1813—1815 годах — вице-президент временного совета, управляющего Варшавским герцогством (впоследствии Царство Польское), позднее представитель императора Александра I при совете, управляющим Царством Польским, составил для него ряд проектов и учреждений, заведовал комитетом по учебной части. С 1821 года советник наместника Царства Польского и доверенное лицо великого князя Константина Павловича. В 1823 году возглавил комиссию, расследовавшую тайные организации студентов Виленского университета (филоматы, филареты).

Стал преемником Адама Чарторыйского на посту попечителя Виленского университета (1824—1831) и Виленского учебного округа. Деятельность Новосильцева в Польше продолжалась до 1831 года. Обнаруженная им здесь строгость и даже жестокость, особенно по отношению к молодежи, вызвали ожесточение поляков и, по мнению некоторых, способствовали ускорению восстания 1830 года.

Реформаторские устремления 

К 1820 году разработал проект «Уставной грамоты Российской империи» — первой конституции за всю историю России. Конституционный проект предусматривал создание двухпалатного парламента (Государственного сейма и Государственной думы), без которого монарх не мог издать ни одного закона, неприкосновенность собственности, независимость суда, равенство всех граждан перед законом, гражданские свободы, федеративное устройство России. Вопрос о крепостном праве в этом тайном проекте конституции не рассматривался. Этому были посвящены специальные, также сугубо секретные проекты, предлагавшиеся А. А. Аракчеевым и министром финансов Д. А. Гурьевым.

В 1821 году вместе с М. С. Воронцовым и А. С. Меншиковым разработал и представил Александру I проект отмены крепостного права (последствий не имел).

Почетный член Московского университета (1826).

Поздние годы 
После Ноябрьского восстания (1830) Новосильцев вернулся из Польши в Петербург, где был назначен членом Государственного совета. Председатель Комитета министров (с 1832), Государственного совета (с 1834). В 1833 году Новосильцеву пожалован титул графа.

Умер  года. Похоронен в Духовской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Обширное собрание бумаг Новосильцева сгорело большей частью во время Польского восстания (1831), и только часть перешла к его племяннику.

Личные качества 
Новосильцев прожил всю жизнь холостяком, но до старости слыл ловеласом («смесь Бахуса с сатиром»). П.В. Долгоруков характеризует его как «человека ума необыкновенного, обладавшего обширными сведениями и замечательным даром слова, но властолюбивого, коварного, бездушного и жестокого», прибавляя: «охотник до всех чувственных наслаждений». «Новосильцева я уже видел усталым человеком, пресыщенным волокитою, — вспоминает сенатор К.И. Фишер, — ничем не занимавшимся более, как обедами и волокитством: красное лицо, стеклянные глаза, вообще наружность, не обличающая государственного мужа…». Н.И. Греч вспоминал, что Новосильцев «в Вене упал и опошлился до невозможности и, странное дело в его положении и звании, — начал пить. Занимая уже первую ступень в государстве, он на годовом празднике Английского клуба плясал пьяный трепака пред многочисленным собранием. Зрелище грустное и оскорбительное для друга чести и добродетели!». Н. П. Макаров, служивший в Варшаве с 1823 года, свидетельствовал: «До обеда он ещё крепился, но потом начинал делать возлияния и к вечеру доходил если не до положения риз, то до весьма возбужденного состояния». То же отмечал и О. А. Пржецлавский (Ципринус).

Избранная библиография 
 Государственная Уставная Грамота Российской империи // «Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне» А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Кн. 2., 1861. Факсимильное издание. — : Наука, 1971. — С. 191—238.
 Мнение сенатора Новосильцева «О составлении законов, о наследовании имуществом в России» // Чтения в Обществе истории и древностей российских. — 1859. — № 2.
 Всеподданнейшая записка Александру I. «Историческая справка о соединении Литвы и Польши» // Русская старина. — 1882. — Т. XXXV. — № 7.
 Рапорт сенатора Новосильцова // К истории тайных обществ и кружков среди литовско—польской молодежи в 1819—1823 гг. — Варшава, 1897.

Примечания

Литература 
 Новосильцев Николай Николаевич // Энциклопедический словарь под редакцией А.Страчевского. — СПб., 1854. Т. 8.
 Ципринус. Николай Николаевич Новосильцев // Русский Архив. 1872. Кн. 9. С. 1708—1769.
 Анти-Ципринус. Воспоминания о Н. Н. Новосильцеве // Русский Архив. 1873. Кн.1. С. 803—1200.
 Рудаков В. Е. Новосильцев Николай Николаевич // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. 21;
 Морозов Б. Н. Новосильцовы: родословие // Летопись истор. — родосл. Общества в Москве. 1993. Вып.1.
 Бумаги Н. Н. Новосильцова // Отчеты Императорской Публичной библиотеки за 1886 и за 1899 гг. Опубликовано, соответственно; СПб., 1888 и 1903;
 Попруженко И. Т. Из архива Н. Н. Новосильцова // Русский архив. 1908. № 6 и 1909. № 3.
 Филиппова Э. Н. Николай Николаевич Новосильцов // Во главе первенствующего ученого сословия России. — СПб., 2000. — С. 105—106.
 Летопись Российской Академии наук. 1803—1860. Т. 2. / Отв. ред. М. Ф. Хартанович. — СПб., 2002. — С. 20.
 Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. 1802—1917. Биобиблиографический справочник. — СПб., 2001. — С. 465—467.
 Федорченко В. И. Императорский дом. Выдающиеся сановники. Энциклопедия биографий. том 2. 
 Тургенев Н. И. «La Russie et les Russes».

Ссылки 
 

Персоналии:Литва
Графы России
Николай Николаевич
Выпускники Пажеского корпуса
Президенты Российской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Академии Российской
Члены Государственного совета Российской империи
Внебрачное потомство аристократов Российской империи
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Участники войны против польских повстанцев 1794 года
Участники заговора 1801 года
Персоналии:Спецслужбы царства Польского
Государственные деятели царства Польского
Попечители Виленского учебного округа
Попечители Петербургского учебного округа
Почётные любители Императорской Академии художеств
Действительные тайные советники
Сенаторы Российской империи
Почётные члены Московского университета
Камергеры (Российская империя)
Полковники (Российская империя)
Дипломаты Российской империи
Похороненные в Духовской церкви Александро-Невской лавры
Масоны России
Масоны XIX века